Канарио:
 Канарио — прозвище известного футболиста бразильского происхождения.
 Канарио — высокий танец эпохи Возрождения.
 Канарио — вариант названия канарского дога.